Christian Ludwig Gerling ist der Name folgender Personen: 

* Christian Ludwig Gerling (Theologe) (1745–1801), deutscher lutherischer Theologe und Hauptpastor
 Christian Ludwig Gerling (Mathematiker) (1788–1864), deutscher Mathematiker und Astronom